Hwanghae-namdo (zuid), provincie van Noord-Korea
Hwanghae-pukto (noord), provincie van Noord-Korea
Hwanghae (voormalige provincie), oude provincie van Korea ten tijde van de Joseondynastie